Абза́ково — название населённых пунктов в России:
 
 Абзаково — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Абзаково — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Абзаково — деревня в Учалинском районе Башкортостана.